Dofleini Software es una compañía privada cubana de software y consultoría informática y software como servicio con sede en La Habana, fundada el 25 de octubre de 2016 como proyecto de empresa. En octubre de 2021 se convirtió en la primera pyme privada legalmente constituida en Cuba en más de medio siglo, como resultado de una política oficial que recuperó esa forma de gestión dentro de un plan para reactivar la economía del país articulando el sector estatal, el privado y el cooperativo.

Entre sus servicios principales están el desarrollo web y de aplicaciones móviles. Se especializa en el desarrollo de soluciones empresariales, big data, inteligencia de negocios, comercio electrónico, tecnologías de búsqueda, mantenimiento y soporte técnico y software como servicio. En seis años ha completado más de 140 proyectos para instituciones y empresas privadas y estatales.

Productos

DFL Ecommerce (Plataforma de comercio electrónico como servicio)
DFL Observatorio (Obtención, clasificación y búsqueda de información especializada)
DFL Sites (Creación de webs con herramientas de arrastrar y soltar)
DFL Suite (Gestión de proyectos, recursos humanos y gestión documental)
DFL Desk (Gestión de tickets e incidencias)
DFL Point Message (Gestor de campañas de correo y redes sociales)

El 17 de septiembre de 2021, la empresa presentó la plataforma DFL ecommerce, concebida y desarrollada para dar soporte comercial a empresas y emprendimientos cubanos estatales y privados que buscan expandir su potencial de mercado con tiendas online en portales creados nacionalmente o desde el extranjero, dirigidos al mercado interno.

Desde 2018, y más apreciablemente desde los primeros meses de 2020 como consecuencia de la pandemia de covid-19, hubo un crecimiento acelerado del comercio electrónico y el uso de los medios digitales de pago en el país caribeño, aunque los índices están aún por debajo de los estándares internacionales debido a factores internos y externos.

La plataforma DFL ecommerce incluye tanto soporte técnico como opciones de hosting, garantías de seguridad de datos y herramientas para personalización y optimización del posicionamiento, arquitectura basada en microservicios, gestión de campañas de marketing, reportes estadísticos y acceso a pasarelas de pago nacionales e internacionales.

Historia

Dofleini está inscrita en el Parque Científico Tecnológico de La Habana junto a otras empresas de la industria cubana de software. 

El emprendimiento dio sus primeros pasos en 2016, en una pequeña oficina rentada en una inmobiliaria de La Habana por su actual director general como trabajador privado, con un pequeño equipo que trabajaba horas extra luego de sus jornadas diurnas y colaboraciones de profesionales amigos. En poco tiempo comenzó a crecer en contratos, lista de clientes y staff.

En 2019 firmó su primer contrato con la empresa Eicma, del Ministerio de Agricultura, abriendo la primera línea de trabajo con el sector estatal, un hito que abrió las puertas a nuevos contratos con varias empresas e instituciones. 

En noviembre de 2020, las autoridades cubanas aprobaron las exportaciones para las formas de gestión económica no estatal. Por entonces, Dofleini fue la primera forma de gestión no estatal del país en exportar servicios profesionales de desarrollo de software. 

Actualmente, en su cartera hay tanto clientes nacionales como internacionales. En la lista aparecen los ministerios de Agricultura (tienda online para el Grupo Empresarial de Logística del Minag) y Economía (Plataforma de Actores Económicos) de Cuba, la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (Etecsa), Naciones Unidas-Cuba (sitio web), la Unión de Informáticos de Cuba (portal web y sistema de gestión) y firmas internacionales como la consultora europea Dragonfly (portal digital).

En 2021, el equipo de Dofleini Software reúne a unos 45 desarrolladores, arquitectos y diseñadores informáticos formados en universidades nacionales, el 30% de ellos másteres y doctores en Ciencias.

El 20 de septiembre de 2021 entró en vigor un paquete de normas legales que legalizó, por primera vez en más de medio siglo Cuba, la creación de micro, pequeñas y medianas empresas privadas y estatales. Al amparo de la nueva legislación, Dofleini Software presentó el expediente de solicitud para constituirse en una mipyme privada. 

El 29 de septiembre eran aprobadas las primeras 35 mipymes, entre las que aparecían varias de base tecnológica, incluida Dofleini. Días después, el 13 de octubre, la compañía se convertía en la primera mipyme legalmente constituida en el país como parte de la nueva política, en una ceremonia de firma notarial en la que seis de sus miembros pasaron a ser socios.

Cultura empresarial

Su cultura empresarial se resume en el trabajo en equipo y el estímulo a la creatividad de sus profesionales (en la estructura de la empresa, Dofleini Labs promueve y apoya las ideas de emprendimiento de los miembros del equipo), en la innovación (+ 20% del presupuesto) y en el acompañamiento a sus clientes en la evolución digital de sus negocios (mediante servicios de soporte y cubriendo todo el ciclo de desarrollo de los proyectos, con énfasis en la personalización, la usabilidad, el rendimiento y la escalabilidad).

Contexto

Según el portal digital del Ministerio de Economía y Planificación de Cuba, antes de finalizar octubre de 2021 habían sido aprobadas 241 mipymes, entre ellas más de 30 de base tecnológica y de informática, la mayoría bajo la categoría de “Actividades de programación informática” y algunas con el añadido de “Exportador”.

En un artículo publicado en el blog de Dofleini, se señala: “Que en solo días, desde el 29 de septiembre, hayan sido aprobadas tantas mipymes de base tecnológica, confirma la pujanza y en no pocos casos madurez profesional de este sector en Cuba, el desarrollo de emprendimientos –virtuales proyectos de empresas hasta hace poco, ahora con personalidad jurídica– que ya contaban con un camino recorrido, experiencia en servicios e innovación para entidades de sectores diversos y especialistas de primer nivel, formados en universidades cubanas y con dominio de las tendencias y los recursos más actuales en esta industria”. 

El artículo agrega que, “constituidos como empresas, con las seguridades legales, de acceso a servicios y financieras que brinda la personalidad jurídica, muchos de estos grupos pueden continuar su desarrollo, perfeccionar su gestión y dar visibilidad, a corto o mediano plazo, a una industria de software cubana con inserción activa en el programa económico y social cubano y, a la vez, con un amplio potencial exportable que representaría ingresos a la nación”. 

Lo define, además, como “un sector identificado con el proyecto país y a la vez rentable, competitivo e innovador, que se establecería como otra prueba de cuánto puede dar a Cuba la economía del conocimiento”.

Las mipymes cubanas ganan su personalidad jurídica en un entorno complejo a nivel nacional y mundial. En lo nacional, expertos señalan los problemas de la economía, limitaciones en los ámbitos del comercio exterior, operaciones y banca. A escala global, el escenario de la covid-19 ha golpeado con fuerza el sector (según la ONU, contadas las del sector formal y el informal son más del 90% de todas las empresas).

Análisis de organismos como la Cepal, el CAF y el PNUD han abordado el impacto negativo de la crisis generada por la pandemia de covid-19 en el sector de las mipymes en América Latina, con reducción de ventas y crecimiento, masivas pérdidas de empleos y más de dos millones de cierres.

En ese escenario, Dofleini presentó en 2021 un nuevo portal digital para promover sus productos y servicios. Allí puede apreciarse su portfolio y modalidades de negocios como las de proyecto a la medida por tiempo limitado y staff augmentation. 

Su prioridad son los proyectos basados en investigación e innovación para la transformación digital a nivel empresarial y de nación, e incrementar sus exportaciones como pyme legalmente constituida. Cuenta con un departamento de DevOps y también asume el desarrollo de MVP.

Véase también
Software
Internet

Referencias

Empresas de software